Latimer kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Latimer and Ley Hill, England, Buckinghamshire, 
 Latimer, Buckinghamshire

USA 

 Latimer, Kansas, ort, Morris County
 Latimer, Mississippi, ort, Jackson County, 
 Latimer, Iowa, ort, Franklin County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar